Терле́цкий — фамилия:

Терлецкие () — дворянский род.

 
 Терлецкий, Андрей Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 6832; 3 декабря 1842.
 Терлецкий, Борис Константинович — Георгиевский кавалер; полковник; 13 марта 1918.
 
 Терлецкий, Владислав Лех (1933—1999) — польский писатель и сценарист.
 Терлецкий, Дмитрий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7685; 1 января 1847.
 Терлецкий, Евгений Петрович (1892—1938) — член Всероссийского учредительного собрания, дипломат, нарком УССР.
 Терлецкий, Кирилл Семёнович (1540-е — 1607) — епископ Луцкий и Острожский. Один из инициаторов создания Берестейской церковной унии 1596 года.
 Терлецкий, Константин Филиппович (1887—1966) — морской офицер, подводник, в годы Первой мировой войны командовал подводной лодкой «Окунь» на Балтийском флоте, кораблестроитель,
 Терлецкий, Максим Сергеевич (род. 1980) — российский актёр театра и кино.
 Терлецкий, Николай Александрович (1908—1989) — советский инженер, конструктор, учёный, специалист в области создания ядерных зарядов.
 Терлецкий, Ольгерд (1922—1986) — польский писатель и историк.
 Терлецкий, Станислав (1955—2017) — польский футболист.
 Терлецкий, Феликс Евгеньевич (1927—2002) — советский художник, сын Е. П. Терлецкого.
 Терлецкий, Яков Петрович (1912—1993) — советский физик, профессор физического факультета МГУ, лауреат Ломоносовской, Сталинской и Ленинской премий.
Терлецкий, Виталий (род. 1989) — российский художник, сценарист и издатель комиксов.